Ке́ррия () — листопадный кустарник из семейства розоцветных.

Керрия происходит из лесов и гористых местностей Японии и юго-западного Китая.

Название дано растению в честь Уильяма Керра, первого садовника Королевского ботанического сада на Цейлоне и коллекционера растений.

В роду только один вид - керрия японская, у которого есть несколько разновидностей и сортов. Название «Пасхальная роза» дано кустарнику за время цветения и форму цветков, напоминающих небольшие розочки.

Ботаническое описание 
Ке́ррия вырастает до 1–3 м в высоту, со слабыми изогнутыми стеблями, часто карабкающимися по другой растительности или камням. В дикой природе растет в зарослях на горных склонах. Листья очередные, простые, 3–10 см длиной, с двоякозубчатым краем. Цветки золотисто-желтые, с пятью лепестками и равномерно расположены вдоль ветвей новой зелени. Плод представляет собой сухую односемянную семянку длиной 4–4,5 мм.

Примечания

Ссылки 
 КЕРРИЯ ЯПОНСКАЯ - Kerria japonica (L.) - описание растения, особенности выращивания

Сливовые
Таксоны растений, названные в честь людей
Монотипные роды растений